Solomon je hebrejské jméno a může znamenat:

 Šalomoun (asi 933 př. n. l.), izraelský král

příjmení
 Šim'on Solomon (hebrejsky שמעון סולומון‎, * 1968), izraelský politik